The Greatest Show on Earth – gruppo musicale britannico
 The Greatest Show on Earth – serie televisiva statunitense
 Il più grande spettacolo del mondo (The Greatest Show on Earth) – film del 1952 diretto da Cecil B. DeMille
 Il più grande spettacolo della Terra (The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution) – saggio di Richard Dawkins del 2009